Паріла — назва географічних об'єктів Естонії.

 Паріла (Parila küla) — село у волості Анія повіту Гар'юмаа.
 Паріла (Parila küla) — село у волості Рідала повіту Ляенемаа.
 Паріла (Parila küla) — село у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа.